Вадим Рудольфович Ольшевский (; ) — американский , профессор факультета математики Университета Коннектикута.

Основные работы в области функционального анализа, быстрых и точных алгоритмов, теории матриц, теории операторов и численного анализа.

Биография 
Родился 29 апреля 1961 года в Кишинёве в семье поэта Рудольфа Ольшевского и литературоведа Ады Ольшевской. Окончил кишинёвскую среднюю школу № 37 имени Н. В. Гоголя в 1978 году. После окончания с отличием факультета математики и кибернетики Кишинёвского государственного университета в 1983 году поступил в аспирантуру Института математики академии наук Молдавской ССР. Кандидатскую диссертацию защитил в 1989 году под руководством А. С. Маркуса. Проходил постдокторантуру в школе математических наук в Тель-Авивском университете под руководством Израиля Гохберга (1991—1993) и на факультете электрической инженерии Стэнфордского университета (1994—1996), где сотрудничал с .

Ответственный редактор журналов Linear Algebra and Its Applications и Integral Equations and Operator Theory , член редколлегии журналов Linear And Multilinear Algebra и Electronic Transactions on Numerical Analysis, серии монографий Operator Theory: Advances and Applications издательства Birkhäuser (Бостон—Базель). Председатель оргкомитетов конференций IWOTA-2005 и ILAS-2013.

Живёт в Бостоне.

Сын — математик  (род. 1982), ассоциированный профессор Бостонского университета.

Под редакцией В. Р. Ольшевского 
 Structured Matrices in Mathematics, Computer Science, and Engineering , American Mathematical Society Publications, Contemporary Mathematics Series, vols 280 and 281, 2001.
 Fast Algorithms for Structured Matrices: Theory and Applications . Society for Industrial & Applied Mathematics, 2003.
 Recent Advances in Matrix and Operator Theory . Birkhäuser Basel, 2007.
 Matrix Methods: Dedicated to the Memory of Gene Golub, Theory, Algorithms and Applications . World Scientific Publishing Company, 2010.
 Convolution Equations and Singular Integral Operators: Selected Papers  (с Л. Е. Лерером). Birkhäuser Basel, 2010.
 Numerical Methods for Structured Matrices and Applications: The Georg Heinig Memorial Volume . Birkhäuser Basel, 2010.
 Numerical Linear Algebra in Signals, Systems and Control  (Lecture Notes in Electrical Engineering). Springer, 2011.

Рассказы Вадима Ольшевского 
 Четыре рассказа , Квадрига Аполлона 21.12.2014.
 Гений и гадалка , Кольцо А, № 78 (2015).
 Три рассказа , Кольцо А, № 84 — 85 (2015).
 Приемные часы, Перекрестки, 08.06.2015.
 Are you OK?, Этажи, 11.10.2015.
 О влиянии капитализма на тонкую душу художника , Эмигрантская Лира, N° 4(12)-2015.
 Амонтильядо , Знамя, N° 8 (2016).
 Как я выиграл в шахматы у Кирилла Ковальджи , Этажи, 22.09.2016.
 Жребий . Вестник Европы, номер 53, 2020.
 Что нас ждет в будущем, Запад, Восток или Западовосток?  Вестник Европы, номер 53, 2020.

Примечания 

Родившиеся в 1961 году
Родившиеся в Кишинёве
Выпускники Государственного университета Молдовы
Математики Молдавии
Математики СССР
Математики по алфавиту
Математики США
Преподаватели Коннектикутского университета